Сёзен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сёзен, Мелиса (род. 1985) — турецкая актриса.
 Сёзен, Эдибе (род. 1961) — турецкий социолог и политик.